Чабанівська сільська рада — Луганська область, Новоайдарський район
 Чабанівська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Чабанівська сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район